Cantonul Songeons este un canton din arondismentul Beauvais, departamentul Oise, regiunea Picardia, Franța.

Comune 

|-
| Bazancourt || align="right" | 152 || align="right" | 60380 || align="right" | 60049
|-
| Buicourt || align="right" | 146 || align="right" | 60380 || align="right" | 60114
|-
| Crillon || align="right" | 433 || align="right" | 60112 || align="right" | 60180
|-
| Ernemont-Boutavent || align="right" | 154 || align="right" | 60380 || align="right" | 60214
|-
| Escames || align="right" | 208 || align="right" | 60380 || align="right" | 60217
|-
| Fontenay-Torcy || align="right" | 104 || align="right" | 60380 || align="right" | 60244
|-
| Gerberoy || align="right" | 111 || align="right" | 60380 || align="right" | 60271
|-
| Glatigny || align="right" | 150 || align="right" | 60650 || align="right" | 60275
|-
| Grémévillers || align="right" | 355 || align="right" | 60380 || align="right" | 60288
|-
| Hannaches || align="right" | 129 || align="right" | 60650 || align="right" | 60296
|-
| Hanvoile || align="right" | 502 || align="right" | 60650 || align="right" | 60298
|-
| Haucourt || align="right" | 128 || align="right" | 60112 || align="right" | 60301
|-
| Hécourt || align="right" | 125 || align="right" | 60380 || align="right" | 60306
|-
| Lachapelle-sous-Gerberoy || align="right" | 141 || align="right" | 60380 || align="right" | 60335
|-
| Lhéraule || align="right" | 142 || align="right" | 60650 || align="right" | 60359
|-
| Loueuse || align="right" | 133 || align="right" | 60380 || align="right" | 60371
|-
| Martincourt || align="right" | 113 || align="right" | 60112 || align="right" | 60388
|-
| Morvillers || align="right" | 399 || align="right" | 60380 || align="right" | 60435
|-
| Saint-Deniscourt || align="right" | 69 || align="right" | 60380 || align="right" | 60571
|-
| Saint-Quentin-des-Prés || align="right" | 262 || align="right" | 60380 || align="right" | 60594
|-
| Senantes || align="right" | 576 || align="right" | 60650 || align="right" | 60611
|-
| Songeons || align="right" |  || align="right" | 60380 || align="right" | 60623
|-
| Sully || align="right" | 139 || align="right" | 60380 || align="right" | 60624
|-
| Thérines || align="right" | 168 || align="right" | 60380 || align="right" | 60629
|-
| Villembray || align="right" | 206 || align="right" | 60650 || align="right" | 60677
|-
| Villers-sur-Auchy || align="right" | 304 || align="right" | 60650 || align="right" | 60687
|-
| Vrocourt || align="right" | 42 || align="right" | 60112 || align="right" | 60697
|-
| Wambez || align="right" | 123 || align="right" | 60380 || align="right" | 60699
|}
 
 

Cantoane în Oise